Кубок IBU, Кубок МСБ (также — Открытый Кубок Европы, до сезона 2007/2008 включительно назывался Кубок Европы по биатлону) — серия континентальных биатлонных соревнований у мужчин и женщин. Соревнования включают в себя выступления в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования, суперспринте, масс-старте, смешанной эстафете, одиночной смешанной эстафете. По результатам выступлений ведётся рейтинг спортсменов в отдельных дисциплинах и по сумме очков во всех дисциплинах (общий зачёт). До сезона 2007/2008 очки, набранные спортсменами на Чемпионатах Европы учитывались в общем зачете Кубка Европы. С сезона 2008/2009 эти очки не учитываются. Среди мужчин Кубок Европы впервые стал проводиться с сезона 1988/1989, среди женщин — с сезона 1982/1983.

Как правило, соревнования Кубка Европы начинаются в конце ноября — начале декабря, а заканчиваются в середине марта. Кубок Европы, как и Кубок мира, делится на определенные этапы, которые проходят на разных трассах и состоят, как правило, из двух-трёх дисциплин у мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Средняя продолжительность одного этапа — неделя. Начиная с сезона 2006/2007 в рамках Кубка Европы ежегодно насчитывается по восемь этапов. Исключение составил сезон 2020/2021, в котором из-за пандемии COVID19, соревнования в декабре не проводились.

Система начисления очков 

Система начисления очков в супер-спринтах:

Этапы Кубка Европы

Этапы Кубка IBU 

Места расположения биатлонных трасс:
  ОБР - Обертиллиах
  ВНД-РОЗ - Виндишгарстен-Розенау (полное название Розенау-ам-Хенгстпас)
  В-РДН - Валь-Риданна (немецкое название - Риднаунталь)
  В-МРТ - Валь-Мартелло (местечко близ Мартелло)
  ФАВ - Форни-Авольтри
  КЛ-ЦЛ - Клаусталь-Целлерфельд
  ГМ-ПТ - Гармиш-Партенкирхен
  АЛТ - Альтенберг
  ГРН - Гурнигель

Призёры общего зачёта Кубка IBU

Мужчины

Женщины

Призовые

См. также 
 Кубок IBU 2010/2011
 Кубок IBU 2011/2012
 Кубок IBU 2012/2013
 Кубок IBU 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного союза биатлонистов
 Официальный сайт Союза биатлонистов России

Международные соревнования по биатлону